Een verkeersweg:
 N96 (België)
 N96 (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N96 (Nederland)